Jozef van Nazareth, een persoon uit het Nieuwe Testament
 Sint-Joseph (molen), een korenmolen in het Nederlands-Limburgse Kreijel (gemeente Nederweert)
 Sint-Joseph (verdwenen molen), in Heide, Nederlands Limburg

Zie ook:
Sint-Jozef (doorverwijspagina)